

Sigle 
 Canal France International, canale televisivo francese
 Custom Factory Integration, soluzione informatica per l'integrazione dell'hardware nel sistema IT
 Comité français interfédéral, confederazione calcistica francese, attiva dal 1907 al 1919
 Compagnia Ferroviaria Italiana: società di trasporti italiana.

Codici 
 CFI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Camfield (Australia)